Эсфирь Иосифовна Буранова (в замужестве Страхова, урождённая Лидман; 14 мая 1907 — 13 мая 1994) — русская советская писательница, сценарист и драматург, журналист.

Биография 
С 1920-х годов работала журналистом в газете «Звезда Алтая». За свою работу была принята в Союз писателей.

В 1930-е годы режиссёром Верой Редлих на сцене Новосибирского государственного академического драматического театра «Красный факел» были поставлены пьесы Эсфирь Бурановой.

После переезда в Ленинград работала с киностудиями «Ленфильм» и «Мосфильм».

Фильмография 
  — «Драгоценные зёрна» («Ленфильм»)
  — Водяной («Ленфильм»)
  — «Чёрт с портфелем» («Мосфильм»)

Семья 
Муж — Афанасий Прокопьевич Страхов (?—13 ноября 1937), директор Сибирского строительного института (Сибстрин) в 1931—1936 гг.; репрессирован.

Сын — Сергей Афанасьевич Буранов (18 марта 1934—1 июня 2004).

Дочь — Ирина Афанасьевна Буранова.

Примечания

Ссылки 
 Афанасий Коптелов — «Дни и годы» 

Персоналии:Новосибирск
Писатели Новосибирска